Ve finále mužské čtyřhry Wimbledonu 2009 nastoupili Bob Bryan a Mike Bryan proti Danielu Nestorovi a Nenadu Zimonjićovi. Nestor a Zimonjić vyhráli ve čtyřech setech a dokázali obhájit titul. Byl to jejich druhý společný triumf na wimbledonském šampionátu (po roce 2008) a také celkově druhý společný grandslamový titul.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2009